65P kan syfta på:

 65P/Gunn - en periodiskt återkommande komet.
 Progress MS-4 - en rysk Progress farkost.